Собра́ние (от  «синантиси»), устаревшее — Собра́нье:
 организация кого-либо, совместное присутствие группы людей в определённом месте для обсуждения разных тем или решения определённых проблем;
 слово в названии некоторых организаций и выборных учреждений, в том числе и государственных;
 другие значения слова.

Форма «собрание» отмечается в словарях с 1704 года, ранее в языке существовали формы «людособрание», «сбираник».

Организация 
Совместное заседание членов какой-либо организации либо сами члены этой организации.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», собрание — совместное присутствие граждан в специально отведённом или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов.

Входит в название некоторых организаций:
 Русское собрание
 Собрание белорусской шляхты
 Философско-экономическое учёное собрание
 и другие.
В том числе государственных:
 Федеральное собрание (Россия)
 Учредительное собрание
 Законодательное собрание
 Национальное собрание Франции
 Дворянское собрание
 Всероссийское учредительное собрание
 Конституционное собрание
 и другие.
Другие формы публичных мероприятий:
 пикет;
 митинг;
 демонстрация;
 шествие.
 и другие.

Другие значения 
Собрание имеет также значение совокупности собранного (вещей, текстов), коллекции и так далее, например:

 Полное собрание законов Российской империи
 Собрание сочинений — серия, сборник в виде однотипного издания литературных, поэтических, музыкальных и тому подобных произведений одного автора.
 «Собрание» — альбом группы «Король и Шут».

Коллекция 
 Собрание Уоллеса
 Собрание Фрика
 Античное собрание
 Античное собрание (Берлин)
 Государственное античное собрание

См. также 
Частичные синонимы:

 конгресс
 ;
 ;
 ;
 саммит;
 консилиум;
 съезд;
 ;
 ;
 комиции.

Примечания